Дарг, Дарг-Р — это российская противоградовая ракета калибра 60-мм, предназначенная для защиты сельскохозяйственных угодий от градовых облаков. Разработчик: лаборатория средств воздействия Высокогорного геофизического института. Ракета входит в состав нового малогабаритного автоматизированного ракетного противоградового комплекса.

Технические параметры 
 масса реагента, кг — 0,7;
 радиус действия, км — 12;
 длина ракеты, м — 1,2;
 масса, кг — 4,5;
 выход кристаллов — 1*10^16.

Литература 
 Инновации в энергетике и машиностроении

Метеорология